Název Městec má více sídel:
 Městec (Nahořany), část obce Nahořany v okrese Náchod
 Městec (Chroustovice), část obce Chroustovice v okrese Chrudim
 Městec (Očelice), část obce Očelice v okrese Rychnov nad Kněžnou
a vyskytuje se v názvech obcí:
 Městec Králové, město v okrese Nymburk
 Heřmanův Městec, město v okrese Chrudim
 Vojnův Městec, městys v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy